Лос Фруталес има више значења:

 Лос Фруталес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фруталес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Фруталес, Ла Круз (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику